Nagy-Küküllő vármegye
 Nagy-Küküllő folyó